Rothe Erde steht für:

 Rothe Erde, Stadtteil von Aachen
 ein Betriebsteil des global tätigen Unternehmens Hoesch Rothe Erde Schmiedag AG (abgekürzt: HRS) unter dem Dach der früheren Hoesch AG
 Eisenwerk Rothe Erde GmbH (ERE), ein Vorgänger-Unternehmen der HRS mit Sitz in Dortmund; das Unternehmen stellte unter anderem Kugel-Lenkkränze her
 Rothe Erde (ThyssenKrupp), ein Unternehmen der ThyssenKrupp

Siehe auch:
 Rote Erde